Морковице-Слижани () — город в Чехии в районе Кромержиж Злинского края.

Расположен в историческом регионе Моравия в 15 км к юго-западу от Кромержижа. В составе города 2 районных общины.

Население 

Население города на 1 января 2019 года составляло 2 924 жителей.

История 
Впервые упоминается в 1222 году, как Morckwycz. Это был средневековый город с крепостью, рвом, дворцом, пивоварней и рынками. Город имел Магдебургское право, о чём напоминает позорный столп возле костёла. Первое упоминание о барочной церкви датируется XIV веком. Во время Тридцатилетней войны город был разрушен.

Известные уроженцы 
 Теодор Мартинек (1909—1989) — учёный, профессор микробиологии, ректор Масарикова университета (1959—1969).

Примечания

Ссылки 
 Сайт Морковице-Слижани

Города Злинского края